YLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laforges (Canada)